Tsugaru (jap. ) bezeichnet:

 den Tsugaru-gun (Rikuō), einen Landkreis der japanischen Provinz Rikuō
 fünf 1878 durch Teilung entstandene Nachfolgelandkreise der japanischen Präfektur Aomori: Ost- (Higashi-Tsugaru-gun), Süd- (Minami-Tsugaru-gun), West- (Nishi-Tsugaru-gun), Nord- (Kita-Tsugaru-gun) und Mittel-Tsugaru (Naka-Tsugaru-gun)
 Tsugaru (Region), eine Region von Aomori
 Tsugaru-Quasi-Nationalpark
 die Tsugaru-Halbinsel, eine Halbinsel in der Präfektur Aomori im Norden von Japans Hauptinsel Honshū
 eine Meeresstraße zwischen Aomori und Hokkaidō: Tsugaru-Straße
 eine 2005 gegründete kreisfreie Stadt in Aomori: Tsugaru
 einen anderen Namen für das Lehen Hirosaki (Han) mit Sitz im Kreis Tsugaru
 den Daimyō-Klan des Lehens: Tsugaru (Klan)
 eine Shamisen-Musik aus dieser Region: Tsugaru-jamisen
 den Tsugaru-gun (Hokkaidō), einen ehemaligen Landkreis der japanischen Provinz Oshima bzw. der Hokkaidō
 Tsugaru (Schiff, 1899), war ein Geschützter Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine (1908–1922)
 Tsugaru (Schiff, 1940), war ein Minenleger der Kaiserlich Japanischen Marine (1941–1944)
 eine Apfelsorte: Tsugaru (Apfel)